Manticora (nach dem persischen Fabelwesen Mantikor) steht für:

 Manticora (Band), dänische Progressive-Power-Metal-Band
 Manticora (Gattung), afrikanische Gattung der Sandlaufkäfer